Ирина Палеологиня — имя ряда греко-византийских государственных деятелей и знатных персон:
 Ирина Палеологиня — дочь Михаила VIII Палеолога
 Ирина Палеологиня — императрица Трапезунда
 Ирина Палеологиня — императрица Византии